Tenzing ist der Familienname folgender Personen:
 Sardar Tenzing Norgay (1914–1986), nepalesisch-indischer Bergsteiger
 Jamling Tenzing Norgay (* 1966), indischer Bergsteiger
 Sonam Tenzing (* 1986), bhutanischer Fußballspieler

Tenzing ist des Weiteren der Name von:
 (6481) Tenzing, Asteroid des inneren Hauptgürtels